Доњи Дубовик може бити:

 Доњи Дубовик (Крупа на Уни), насељено мјесто и сједиште општине Крупа на Уни, Република Српска, БиХ
 Доњи Дубовик (Вишеград), насељено мјесто у општини Вишеград, Република Српска, БиХ